O Campeonato Brasileiro de Rugby de 2007 foi a 43ª edição do torneio a ser realizada. O início do campeonato aconteceu em 11 de agosto. A data de início do evento foi adiada, havendo uma reunião no dia planejado para o início do campeonato, dia 28 de julho, com o objetivo de discutir a não-participação de clubes como SPAC e Pasteur.

Antecedentes ao início 
Na reunião para discutir a não participação do SPAC e Pasteur, foi aprovada a criação de uma Comissão Disciplinar e um Tribunal de Justiça sob a proposta do presidente da Associação Brasileira de Rugby.

O Pasteur, em nota oficial, decidiu não participar do campeonato de 2007 por visar um reestruturamento no clube e investimento nas categorias de base, e também pelo alto preço de inscrição no torneio.

Já o SPAC, não participou em represália ao São José, que não afastou dois de seus jogadores após agredirem um árbitro no campeonato do ano passado, durante um jogo contra o Desterro. Segundo um comunicado do São José, na reunião do dia 28, foi decidido pela Comissão Disciplinar e pelo Tribunal de Justiça que os jogadores joseenses Fábio Carvalhães e Marcelo Neder seriam punidos com dois anos de suspensão, e que Vinicius Fiore seria absolvido.

O presidente da ABR, Roberto Gouvêa teria feito um pronunciamento oficial sobre estes incidentes no dia 20 de julho.

A tabela oficial já foi divulgada.

Clubes 

 Bandeirantes (SP)
 Curitiba (PR)
 Desterro (SC)
 Niterói (RJ)
 Rio Branco (SP)
 São José Rugby Clube (SP)

Classificação final 
Última atualização em 4 de outubro às 13:34 (UTC-3).

Jogos 
Resultados dos jogos seguem abaixo.

1ª rodada 
 11 de agosto: Curitiba 16-15 Desterro, Curitiba
 11 de agosto: Rio Branco 9-10 Bandeirantes, São Paulo
 11 de agosto: São José 30-23 Niterói, São José dos Campos

2ª rodada 
 18 de agosto: Desterro 10-24 Rio Branco, Florianópolis
 18 de agosto: Bandeirantes 3-25 São José, São Paulo
 18 de agosto: Niterói 45-3 Curitiba, Niterói

3ª rodada 
 1 de setembro: Rio Branco 43-10 Curitiba, São Roque
 1 de setembro: Niterói 25-21 Bandeirantes, Niterói
 1 de setembro: São José 62-15 Desterro, São José dos Campos

4ª rodada 
 15 de setembro: Rio Branco 20-18 São José, São Roque
 15 de setembro: Desterro 16-34 Niterói, Florianópolis
 15 de setembro: Curitiba 6-21 Bandeirantes, Curitiba

5ª rodada 
 29 de setembro: Bandeirantes 40-16 Desterro, São Paulo
 29 de setembro: Niterói - Rio Branco, Niterói
 29 de setembro: São José 93-3 Curitiba, São José dos Campos

Ver também 
 Campeonato Brasileiro de Rugby

Ligações externas 
 Classificação no site oficial e tabela de jogos

Campeonato Brasileiro de Rugby
Rugby de 2007 no Brasil